Aga steht für:
 Aga (Ägypten), Stadt in Ägypten
 Aga (Gera), Stadtteil von Gera
 Aga (Onon), linker Nebenfluss des Onon in der Region Transbaikalien (Russland)
 Aga (Weiße Elster), ein Fluss in Thüringen und Sachsen-Anhalt, Zufluss der Weißen Elster
 Aga Khan (Titel), Teil eines persischen Fürstentitels
 AGA-Leuchtfeuer, Leuchtturmllicht nach einer Erfindung von Gustav Dalén
 Aga (Shuicheng) (阿嘎乡), Gemeinde im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 AGA-Herd, besonderer, gusseiserner Küchenherd
 Aga-Kröte, eine Krötenart
 einen osmanischen Titel – siehe Agha (Titel) (heutige türkische Schreibweise: Ağa)

Aga ist der Familienname von
 Najib Aga (* 1977), indischer Judoka
 Ruti Aga (* 1994), äthiopische Langstreckenläuferin
 Vetle Eck Aga (* 1993), norwegischer Handballspieler

AGA bzw. Aga steht als Abkürzung für:
 Advanced Graphics Architecture, einen Multimedia-Chipsatz, der in Amiga-Rechnern zum Einsatz kam
 Aerodromes and Ground Aids, engl. für „Flugplätze und Bodeneinrichtungen“
 Allgemeine Güteanforderungen für Fließgewässer, einen Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen
 Androgenetische Alopezie, genetisch bedingter Haarausfall
 Arbeitsgemeinschaft Abonnentenwerbung, einen gemeinnützigen Verein zur Förderung der Lauterkeit in der Vertreterwerbung mit Sitz in Kerpen
 Art Gallery of Alberta
 Ausgabeaufschlag, z. B. bei (Aktien-)Fonds
 den Arbeitgeberverband des Groß- und Außenhandels Hamburg e.V., seit 2001 „AGA Unternehmensverband“
 den Flughafen von Agadir (IATA-Code) – siehe Flughafen Al Massira
 die „Allgemeine Grundausbildung“ bei der Bundeswehr (seit 2012 nur noch „Grundausbildung“, GA) oder bei der Schweizer Armee
 die Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland – siehe Hermes-Bürgschaft
 die „Aktiengesellschaft für Automobilbau“, einen ehemaligen Automobilhersteller in Berlin
 die „Arbeitsgemeinschaft Andernach“ der mensurbeflissenen Verbände, eine Interessengemeinschaft von Verbänden mensurschlagender Studentenverbindungen
 die „Arbeitsgruppe Automation in der Kartographie“ der Deutschen Geodätischen Kommission
 die „Deutschsprachige AGA – Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie“, einen Verein zur Förderung der wissenschaftlichen und praktischen Belange in der Anwendung der Arthroskopie
 „Aktiebolaget Gas-Accumulator“, der frühere Name des schwedischen Unternehmens AGA Gas AB
 „Alternative Gesundheitsvorsorge Artabana“, ein alternatives Versicherungskonzept – siehe Artabana
 AGA-Radiatorenwerke
 die „Aktionsgemeinschaft Artenschutz e. V.“

Siehe auch:
 Ağa
 Aga Stream, ein Fluss auf American Samoa
 Agha
 Aga Khan

Abkürzung